Emmanuel Théodose de La Tour d’Auvergne ist der Name folgender Personen:

 Emmanuel Théodose de La Tour d’Auvergne (1643–1715; auch Kardinal de Bouillon), französischer Prälat und Kardinalsdekan
 Emmanuel Théodose de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon (1668–1730), französischer Herzog